Lištička může být:

Lištička (souhvězdí) – malé souhvězdí na severní obloze
Lištička pomerančová (Hygrophoropsis aurantiaca) – jedlá houba 
malá liška
malá lišta
Doplněk plug-in modulu webového prohlížeče

Externí odkazy